Чемпионат Испании по футболу 1978/1979 — 48-й сезон чемпионата Испании по футболу. Футбольный клуб «Реал Мадрид» стал чемпионом Испании в 19-й раз. В турнире принимали участие 18 клубов. Было сыграно 306 игр и забито 825 голов.

Турнирная таблица 

1 «Барселона» квалифицировался в Кубок обладателей кубков как победитель текущего розыгрыша, а «Валенсия» как обладатель кубка Испании.

Результаты матчей 

Источник: www.rsssf.com

Потуровая таблица

Бомбардиры

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 9 голов
 «Барселона» — «Райо Вальекано»  — 9:0 (16-й тур, 14 января 1979 года)
 «Сарагоса» — «Эспаньол»  — 8:1 (22-й тур, 25 февраля 1979 года)
 Самая крупная победа в гостях: 4 гола
 «Райо Вальекано» — «Реал Сосьедад»  — 0:4 (26-й тур, 8 апреля 1979 года)
 «Рекреативо» — «Бургос»  — 1:5 (29-й тур, 29 апреля 1979 года)
 Самая крупная победа дома: 9 голов
 «Барселона» — «Райо Вальекано»  — 9:0 (16-й тур, 14 января 1979 года)

Ссылки 
 Официальный сайт Ла Лиги
 Статистика на fbleague.com

1979
Испания
Испания
Спорт в Испании в 1978 году
Спорт в Испании в 1979 году